Чемпионат мира по снукеру 1978 (, также известен как 1978 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 17 по 29 апреля 1978 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Это был первый чемпионат, матчи которого от начала и до конца показывались по телевидению (канал BBC). Чемпионом мира стал Рэй Риардон.

Наивысший брейк 

 138 — Джон Спенсер

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1978 год в снукере